Села:
 Кузьминівка — Донецька область, Бахмутський район
 Кузьминівка — Харківська область, Сахновщинський район

Залізнична станція:
 Кузьминівка — лінійна залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці